Das Herreneinzel der French Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Rafael Nadal, der das Turnier im Vorjahr zum zehnten Mal gewann. Nadal sicherte sich erneut den Titel, im Endspiel besiegte er Dominic Thiem mit 6:4, 6:3 und 6:2.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2018 fand für die Herren vom 21. bis 25. Mai 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Herreneinzel
2018